Sandong zhunang bezeichnet:

 Sandong zhunang (Nördliche Zhou-Dynastie)
 Sandong zhunang (Tang-Dynastie)